Federação Portuguesa das Actividades Subaquáticas — entidade desportiva portuguesa
Federação Portuguesa das Associações de Surdos — instituição de solidariedade social portuguesa
Fundo de Previdência e Assistência Social — fundo previdenciário brasileiro

Desambiguações de siglas